Рой Александер Смит Льюис (; 19 апреля 1990, Лимон, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, защитник.

Биография 

Начинал свою карьеру в клубе "Брухас", в составе которого он становился чемпионом страны. Позднее выступал в нескольких зарубежных первенствах. С 2016 года играет в Гондурасе.

Сборная 

В 2009 году Смит входил в состав молодежной сборной Коста-Рики на чемпионате мира среди молодежных команд в Египте. На турнире "тикос" сенсационно дошла до полуфинала и заняла четвертое место. Через год защитник сыграл два матча за основную сборную страны.

Достижения 
  Чемпион Коста-Рики (1): 2009 (Ин.).
  Чемпион Боливии (1): 2013 (А).
  Финалист чемпионата Гондураса (1): Кл. 2017.

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Брухас»
Игроки ФК «Орион»
Игроки ФК «Гайнарэ Тоттори»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Уругвай де Коронадо»
Игроки ФК «Сантос де Гуапилес»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Гондурас Прогресо»